Seznam občin departmaja Indre-et-Loire zajema 277 občin.

 (CAT) Communauté d'agglomération Tours Plus, ustanovljena leta 2000.

Indre-et-Loire